São Bernardo ist geografische Bezeichnung von Orten
 in Brasilien
 São Bernardo do Campo
 São Bernardo (Maranhão) 
 São Bernardo (Campinas)
 São Bernardo (Quixadá)
 São Bernardo (Juiz de Fora)
 in Portugal
 São Bernardo (Aveiro)

Titel für
 São Bernardo (Roman), Roman des brasilianischen Schriftstellers Graciliano Ramos
 São Bernardo (Film), Filmtitel des Regisseurs Léon Hiszman

Siehe auch:
 Sankt Bernhard